

Ріо — селище, штат Іллінойс
 Ріо — селище, штат Вісконсин
 Ріо — переписна місцевість, штат Флорида